Bernert ist der Familienname folgender Personen:

 August Bernert (1850–1920), deutscher Kommunalpolitiker
 Franz Bernert (1811–1890), Apostolischer Administrator in Sachsen 1875–1890
 Gertrud Cless-Bernert (Traude Bernert; 1915–1998), österreichische Physikerin
 Karl Bernert (1927–2009), deutscher Heimat- und Bauforscher
 Otto Bernert (1893–1918), deutscher Jagdflieger im Ersten Weltkrieg
 Suzanne Bernert (* 1982), deutsch-indische Schauspielerin

Siehe auch:
 (21505) Bernert (1998 KG28), Asteroid des Hauptgürtels.